B413 ou B-413 peut faire référence à :
 B-413, un ancien sous-marin d'attaque conventionnel soviétique ;
 Bundesstraße 413, une route fédérale allemande reliant Bendorf à Hachenburg.